BNS peut désigner :

 Banque nationale suisse, la banque centrale de la Suisse ;
 code de la Bourse de Toronto pour la Banque de Nouvelle-Écosse (Bank of Nova Scotia), au Canada ;
 Bibliothèque nationale suisse, la bibliothèque nationale de la Suisse ;
 Blocul National Sindical (Bloc national syndical), une confédération syndicale roumaine fondée en 1991 ;
 Brevet national de secourisme, une ancienne formation de secourisme, en France ;
 préfixe de l'OTAN Belgium Naval Ship ;
 préfixe Bangladesh Naval Ship de la marine du Bangladesh ;
  ;
 code National Rail de la gare de Barnes, au Royaume-Uni ;
 Blade and Soul, un jeu vidéo.